Od 1955 roku na Wyspach Owczych odbywają się piłkarskie rozgrywki o Puchar Wysp Owczych. W roku 2008 odbyła się 53 edycja tej imprezy. Przez fazę rundy eliminacyjnej przejść musiały zespoły z trzeciej i czwartej ligi: MB Miðvágur, Fram Tórshavn, NÍF Nólsoy oraz Undri FF, zaś zespoły z pierwszej i drugiej zaczęły grać od drugiej rundy eliminacyjnej.

Przebieg

Pierwsza runda eliminacyjna

Druga runda eliminacyjna

Ćwierćfinały

Pierwsze półfinały

Drugi półfinał

Finał

Strzelcy

Przypisy

Zobacz też 
 Formuladeildin
 Puchar Wysp Owczych – sezon 2007

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Farerskiego Związku Piłki Nożnej
 Puchar Wysp Owczych na RSSSF.com
 

Puchar Wysp Owczych w piłce nożnej
2008 w piłce nożnej
2008 na Wyspach Owczych